NHS:
 N-гидроксисукцинимид — органическое вещество
 National Health Service — национальная служба здравоохранения Великобритании